Slovní spojení Camera obscura má více významů:

 Camera obscura – optické zařízení, předchůdce fotoaparátu (na stránce jsou též popsány známé veřejné camery obscury v různých zemích)
 Camera Obscura – poslední studiové album zpěvačky Nico
 Camera obscura – altán v Karlových Varech